Emma Nuutinen (née le  à Helsinki) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille de bronze olympiques aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Elle a également remporté trois fois le championnat féminin finlandais lors de ses premières années en ligue élite, de ses 16 à 18 ans.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 9|| 3|| 4|| 7|| 2||  9|| 9|| 2|| 11|| 8
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 20|| 14|| 11|| 25|| 6|| 9|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues|| SM-Sarja|| 25|| 24 || 30|| 54|| 8|| 8|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2014-2015||Espoo Blues || SM-Sarja || 12|| 9|| 16|| 25|| 8 ||6 ||5 ||4 ||9 ||0
|-
| 2015-2016|| Espoo Blues || SM-Sarja || 20|| 28|| 26 || 54|| 18|| 6|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2016-2017|| Fighting Hawks du Dakota du Nord || NCAA|| 34|| 10|| 9|| 19|| 4|| || || || || 
|-
| 2017-2018||  || NCAA || 23|| 8|| 5|| 13|| 12||  || || || || 
|-
|  2018-2019 || Lakers de Mercyhurst || NCAA || 30 || 16 || 12 || 28 || 34 ||  || || || || 
|-
|  2019-2020 || Lakers de Mercyhurst || NCAA || 34 || 21 || 19 || 40 || 12 ||  || || || || 
|-
|  2020-2021 || Kiekko-Espoo || Naisten Liiga || 6 || 7 || 5 || 12 || 4 || - || -|| -|| -||-

Au niveau international 

|-
| 2012 ||align="left"| - 18 ans || align="left" |Championnat du monde - 18ans  || 5 || 1 || 1 || 2 ||4  || align="left" | Cinquième
|-
| 2013 ||align="left"| - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18ans || 5 || 5 || 3 || 8 ||10  || align="left" | Cinquième
|-
| 2014 ||align="left"| - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18ans  || 5 || 3 || 4 || 7 ||2  || align="left" | Cinquième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques|| 6 || 1|| 0 || 1 || 4|| align="left" | Cinquième
|-
| 2015 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2017 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 1 || 1 || 2|| 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2019 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left" |  Médaille d'argent

Récompenses personnelles

SM-Sarja 

 Remporte le titre de joueuse la plus utile des séries éliminatoires (le trophée Karoliina Rantamäki) et de la meilleure rookie (le trophée Noora Räty) de la saison 2012-2013.
 Nommée dans l'équipe d'étoiles de la saison 2013-2014.
 Meilleure buteuse (9) et pointeuse (13) de la saison 2014-2015.
 Nommée dans l'équipe d'étoiles de la saison 2015-2016.

Internationales 

 Nommée dans l'équipe d'étoiles du tournoi des championnats du monde de moins de 18 ans en 2013, ainsi que dans le Top 3 de son équipe.

Références 

Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Étudiant de l'université du Dakota du Nord
Naissance à Helsinki
Naissance en décembre 1996
Attaquante de hockey sur glace